Swerew bzw. Swerewa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Swerew (* 1960), sowjetischer Tennisspieler
 Anatoli Timofejewitsch Swerew (1931–1986), russischer Maler des Expressionismus und Nonkonformismus
 Arseni Grigorjewitsch Swerew (1900–1969), sowjetischer Finanzminister
 Lidija Swerewa (1890–1916), russische Flugpionierin
 Mitrofan Stepanowitsch Swerew (1903–1991), sowjetischer Astronom
 Nikolai Andrejewitsch Swerew (1850–1917), russischer Jurist, Politiker; er war auch Rektor der Universität Moskau (im Jahre 1898)
 Nikolai Sergejewitsch Swerew (1832–1893), russischer Pianist und Pädagoge
 Oleg Jewgenjewitsch Swerew (* 1949), russischer Dirigent

Siehe auch:
 Zverev
 Swerawa